

Geografia 
 Kabul – città capitale dell'Afghanistan
 Kabul – fiume che attraversa l'Afghanistan e il Pakistan
 Kabul – provincia dell'Afghanistan
 Kabul – città di Israele

Altro 
 Kabul Khan – condottiero mongolo (ca. 1100-1147)
 Kabul – album in studio di Muslimgauze del 1983